BiH:
 Rujišta (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Crna Gora:
 Rujišta (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane